Ian Smith (1919–2007)  – primo ministro di Rhodesia tra il 1964 e il 1979.
 Ian Smith (1903–1972) – rugbista a 15 scozzese
 Ian Smith (1941–2017) – rugbista a 15 neozelandese
 Ian Smith (1944–) – rugbista a 15 internazionale sia per la Scozia che per Hong Kong 
 Ian Smith (1965–) – rugbista a 15 scozzese
 Ian Smith (1998–) – calciatore costaricano